Lisa Martinek (1972-2019) est une actrice allemande.
 Robert Martinek (1889-1968) est un General der Artillerie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Radek Martínek (1976-) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.
 Sven Martinek (1964- ) est un acteur allemand.
 Veronika Martinek (1972- ) est une joueuse de tennis allemande.